Dörrsjölokarna är en grupp småsjöar i  sjö i Bergs kommun i Jämtland, som avvattnas av Dörrsån:
Dörrsjölokarna (Ovikens socken, Jämtland, 698396-139875), sjö i Bergs kommun
Dörrsjölokarna (Ovikens socken, Jämtland, 698435-139806), sjö i Bergs kommun
Dörrsjölokarna (Ovikens socken, Jämtland, 698437-139819), sjö i Bergs kommun